Timetes (em grego antigo: Θυμοίτης, transl. Thymoítēs), na mitologia grega, foi um nome dado a três pessoas diferentes:

Um dos anciãos de Troia (também chamado de Timóito, Thymoitos). Certo dia, um adivinho fez uma previsão, na qual determinado dia um nasceria um rapaz através do qual Troia seria destruída; no dia previsto nasceram Páris, filho do rei da cidade, Príamo, e Munipo, filho de Timetes. Príamo ordenou que Munipo e sua mãe, Cila, fossem mortos. Acredita-se que Timetes, querendo vingar-se por sua família, tenha sugerido que se trouxesse o cavalo de madeira deixado pelos gregos para dentro da cidade.

Timetes (rei de Atenas) - Herói ateniense, filho de Oxintes, rei da Ática, Timetes foi o último rei de Atenas a descender de Teseu. Foi sucedido no poder por Melanto.

Guerreiro troiano, companheiro de Eneias, que foi morto por Turno.

Desambiguação
Mitologia grega

fr:Thymoétès (Athènes)